Ни́тка (нить) — общее название тонко скрученной пряжи. Выпускают нитки на паковках: катушках, жёстких бумажных гильзах, в мотках, бобинах и куфтах.

Виды ниток 

В зависимости от назначения, нитки подразделяются на вышивальные, вязальные, швейные и штопку. Вырабатываются из шерстяной, хлопчатобумажной, льняной пряжи, натурального шёлка и искусственных волокон.

Нитки окрашиваются стойкими красителями, за исключением синего, серого и тёмно-серого, светло-и тёмно-красно-фиолетового, светло- и тёмно-золотисто-жёлтого и светло-лимонно-жёлтого. Особо прочными красителями являются розовый, малиновый, электри́к, голубой, тёмно-ореховый, зелёно-изумрудный, хаки, стальной и светло-жёлтый.

См. также 
 Нить
 Шнур
 Трос

Примечания

Ссылки 
 

Текстильные материалы
Канаты и тросы